Инверницци () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Инверницци, Анджелло (1884-1958) — итальянский инженер.
 Инверницци, Роберта (род. 1966) — итальянская певица.